Osma steht für:
 Osma (Álava), Ort in der Provinz Álava, Baskenland, Spanien
 El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, Gemeinde in der Provinz Soria, Spanien
 Osma, ISO-15924-Code für Osmaniya-Schrift, Schriftsystem für die somalische Sprache

Osma ist der Familienname folgender Personen:
 José de la Riva-Agüero y Osma (1885–1944), peruanischer Politiker
 Wilhelm von Osma, Philosoph und Logiker

Abkürzung